Josep Maria Domènech i Benages (1931-2017), actor català
 Josep Maria Domènech i Fargas (1925-2019), geògraf i documentalista català
 Josep Maria Domènech i Graells (n. 1949), periodista català
 Josep Maria Domènech Mateu (1944-2019), metge i catedràtic català